Igor Andrijević, hrv.bh. športski radnik iz Kaknja. Športski savez Kaknja nagradio ga je 2010. godine kao najboljeg športskog djelatnika, za rad u nogometnom klubu Rudaru.
Jedan od zaslužnih djelatnika košarkaškog kluba Kaknja, u kojem je i član upravnog odbora.

Izvori 

Životopisi, Kakanj
Nogomet u Bosni i Hercegovini
Košarka u Bosni i Hercegovini